Кромбергер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Кромбергер, Ганс (Хуан, Йохан) (, ? — 1540) — португальский и мексиканский печатник. Первопечатник континента Америки. Сын Якоба Кромбергера.
 Кромбергер, Якоб (Каспар) (, ? — 1528) — испанский и португальский печатник. Отец Ганса Кромбергера.

См. также 
 Кромберг
 Кронберг (фамилия)
 Кронбергер